Мимозу-ди-Гояс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Восток штата Гойяс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Энторну-ду-Дистриту-Федерал. Население составляет 2100 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 386,910 км². Плотность населения — 1,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.390.421,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.770,10 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,664 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс